Józef Bądkowski herbu Zagłoba – regent ziemski brzeskokujawski w 1787 roku.

Bibliografia 
 Almanach szlachecki, t. I, z. 4, 1939, s. 295.

Józef Bądkowski
Członkowie stanu rycerskiego I Rzeczypospolitej
Regenci ziemscy (województwo brzeskokujawskie)